„czarna skrzynka” – rejestrator parametrów lotu
 „czarna skrzynka” – system lub urządzenie o nieznanym mechanizmie działania (ale znanej funkcjonalności)
 testy „czarnej skrzynki”
 Czarna skrzynka – film dokumentalny z 2013
 Black Box – rodzaj kartridża dla komputerów Commodore 64
 Black Box: The Complete Original Black Sabbath (1970-1978) – box brytyjskiej heavymetalowej grupy Black Sabbath
 Blackbox – menedżer okien dla graficznego interfejsu użytkownika X Window System
 EA Black Box – kanadyjski producent gier komputerowych
 The Black Box – amerykański serial telewizyjny